Az 1948–1949-es Nationalliga A volt az 52. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Bellinzona volt. A szezont a Lugano csapata nyerte, a bajnokság történetében harmadjára.

Tabella

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság